Hirsekorn steht für:

 Hirsekorn (Märchen), ein Märchen von Jean-François Bladé

Hirsekorn ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Hirsekorn (1887–1960), deutscher Rechtsanwalt und Notar in Südwestafrika